BFS či BfS může znamenat:
 Prohledávání do šířky (Breadth-first search) – algoritmus
 Bowling for Soup – hudební skupina
 Blackfoot Sue – hudební skupina
 Brain Fuck Scheduler – plánovač programů
 letiště Belfast
 Beatles for Sale – album skupiny Beatles
 Syndrom benigních fascikulací (Benign fasciculation syndrome) – neurologická nemoc
 Big Falcon Spaceship – raketa společnosti SpaceX